Тази страница е списък на срещите и резултатите на българския национален отбор по футбол, изиграни срещу останалите страни в света по азбучен ред. Информацията за резултатите е по футболна история и статистика от ФИФА.

Настоящият списък съдържа всички срещи на българския национален отбор по футбол, които са признати от БФС като официални срещи. Бенефисни срещи и мачове срещу ненационални отбори не са включени тук.

Легенда 
Тази част служи като легенда за следващата таблица.
 Г = Мач като гост
 Д = Мач като домакин
 = Среща на неутрален терен
 ам. = Аматьорски отбор
 ол. = Олимпийски отбор
 Кв. = Квалификация
 СП = Световно първенство
 ЕП = Европейско първенство
 БК = Балканска купа
 ОИ = Летни олимпийски игри
 сл.прод. = след продължения
 сл.д. = след дузпи

1924 – 1929

1930 – 1943

1946 – 1949

1950 – 1959

1960 – 1969

1970 – 1979

1980 – 1989

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 – 2019

2020 – 2029

България срещу останалите 
България има следния баланс срещу други национални отбори по футбол (към 22 ноември 2022 г.):